Столяров Михаил Леонидович (род. 19 июня 1988 года) — профессиональный российский киберспортсмен, выступает под ником «Dosia».

 Дважды чемпион России по версии WCG, в 2009 и 2011 годах. Бронзовый призёр данного события на мировых соревнованиях в Пусане в 2011 году.
 По итогам 2011 года занял 19 место в списке 20 лучших игроков года по версии портала HLTV.org.
 Бронзовый чемпион мира по версии ESWC в 2013 году, Париж.
 В январе 2014 года киберспортивный портал HLTV.org составил список 20 лучших игроков 2013 года, Михаил в данном рейтинге занял четвёртую строчку. Dosia также являлся единственным россиянином, попавшим в Top 20 до 2015 года, в 2015 году в топ20 попал россиянин Flamie.
 В 2017 году в составе Gambit Esports стал чемпионом PGL Major Kraków (турниры категории Major, проводящиеся при поддержке Valve, являются наиболее крупными и престижными в Counter-Strike: Global Offensive), тем самым став первым из россиян кто выиграл этот турнир.

Карьера 
Свою киберспортивную карьеру Михаил начинал в Уфе. В основе команды были Dosia, Fox и Dober. Вместе они прошли через коллективы CSKA, AgAt и tp.uSports.

Начиная с 2008 года, Dosia приобрёл опыт международных турниров, таких как KODE5. Следующие полтора года tp.uSports набирали обороты, а Dosia стал признаваться многими, как один из лучших стрелков России.

Важным моментом можно считать четвёртое место на WCG 2009, где CMAX.gg едва не обыграли будущих чемпионов. Затем был год выступлений под тегом forZe, а в октябре 2010 года Dosia вместе с братом присоединились к MYM. В феврале же состав перешёл в Moscow Five.

В составе tp.uSports 
Российская организация, в составе которой Михаил выступал с 2005 по 2009 годы. Именно в этой организации Dosia начал показывать высокие результаты, побеждая на крупных российских и отборочных мировых турнирах. В 2009 году tp.uSports выиграли отборочные WCG Россия и отправились на финалы в Китай.

В составе Moscow Five 
В начале 2011 года Михаил вошёл в основу проекта Moscow Five — пятёрку игроков контр-страйк подразделения. Команда сразу показала хорошие результаты среди СНГ коллективов, заняв первое место на ASUS Winter Cup 2011.

В составе команды Миша был с самого основания и до расформирования подразделения летом 2012 года. В 2011 году он участвовал в двух чемпионатах мира, на одном из которых завоевал свою первую медаль чемпионата мира.

В составе Virtus.pro 
В состав медведей Михаил пришёл вместе со своим братом 25 октября 2012 года. Ребята покинули команду Rush3D. Впоследствии состав «виртусов» стал одним из самых успешных на территории СНГ в новой игровой дисциплине — CS:GO.

В июне 2013 года с уходом Даурена начались проблемы и вскоре команда была распущена.

В составе Astana Dragons 
Неожиданным стал распад российской команды Virtus.pro в июле 2013 года. Михаил покинул команду медведей и перешёл в казахстанскую команду. С 19 июля того же года выступает за команду Astana Dragons. Вместе с переходом прервалась совместная игровая карьера братьев Михаила и Сергея Столяровых.

Михаил- единственный представитель России в команде. Кроме него в команде три игрока с Украины — Егор «markeloff» Маркелов, Кирилл «ANGE1» Карасёв, Иоанн «Edward» Сухарёв и игрок из Казахстана — Даурен «AdreN» Кыстаубаев.

Первой победой драконов стал Techlabs Cup UA 2013. Драконы успешно преодолели онлайн квалификацию, обыграв всех своих соперников. На лан финале в Киеве ребята одолели соперников из команды fnatic со счётом 2:0 по картам.

Следующим лан турниром стал DreamHack в Румынии. AD вышли из группы с первого места. В сетке они обыграли команду n!faculty и вышли в четвертьфинал, где уступили со счётом 2:1 по картам, будущим чемпионам — NiP. В итоге команда из Астаны разделила 3-4 место с украинской командой Na`Vi.

В начале ноября 2013 года команда завоевала третье место на чемпионате мира по версии ESWC.

К концу 2013 года спонсоры команды приняли решение закрыть проект, под предлогом того, что коллективы не показали требуемых результатов. Однако коллектив не распался и ребята до марта 2014 года выступали под тегом ex-AD или ASD. В марте же спонсорскую поддержку предложил проект HellRaisers.

В составе HellRaisers 
С марта 2014 по 11 сентября 2015 выступал за команду HellRaisers.

В составе Gambit Gaming 
С 8 января 2016 года находится в команде Gambit Gaming

23 июля 2017 года стал победителем в составе Gambit Gaming в крупном турнире PGL Krakow Major, победив бразильскую команду Immortals в финале.

2 декабря 2019 покинул организацию Gambit Gaming.

В составе Free TON Team 
С 30 апреля 2021 года находится в команде Free TON Team.

Является капитаном и одновременно CEO команды.

Достижения

Статистика 
Сводная статистика по турнирам.

Организации

Примечания 

Персоналии:Уфа
Киберспортсмены России
Незавершённые статьи о киберспорте
Профессиональные игроки в Counter-Strike
Профессиональные игроки в Counter-Strike: Global Offensive